Бахтияровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахтияровка — село в Ленинском районе Волгоградской области.
 Бахтияровка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.